Jméno a příjmení Miroslav Němec  má více nositelů:

 Miroslav Němec (atlet) – český atlet, medailista v hodu oštěpem na Mistrovství Československa v atletice 1972
 Miroslav Němec (biolog) (nar. 1942) – český biolog a vysokoškolský učitel, ve volebním období 1986–1990 poslanec České národní rady
 Miroslav Němec (katolický aktivista) – český student teologie a katolický aktivista, v roce 1947 založil spolu s Vladimírem Neuwirthem a dalšími studenty křesťanský institut Společenství 
 Miroslav Němec (politik) (1913–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec, později poslanec KSČ